Mindfields — десятый студийный альбом американской рок-группы Toto, изданный в 1999 году лейблом Columbia Records.

Об альбоме 
Спустя 17 лет, в 1999 году бывший вокалист группы Бобби Кимболл вернулся в состав Toto для записи альбома Mindfields. 
Европейское издание Mindfields включает в себя 13 песен и не содержит их текстов. Японская версия имеет бонус-трек «Spanish Steps of Rome», а также в ней присутствует листовка со всеми текстами 14 композиций.

Релиз получил смешанные отзывы от критиков. Обозреватель сайта Allmusic отрицательно оценил пластинку, посетовав на её слишком большую длительность и отсутствие индивидуальности Toto. Рецензент портала laut.de был благосклонен к диску, хотя и выразил мнение, что на нём нет удивительных моментов, и их не следовало ожидать. Номер «After You've Gone» критику пришёлся по вкусу, и, по его мнению, те кто пользовался релизами Toto, не будут разочарованы в Mindfields.

Список композиций

Чарты

Участники записи 
Toto
 Бобби Кимболл — вокал, бэк-вокал
 Стив Люкатер — гитара, вокал, бэк-вокал
 Дэвид Пейч — клавишные, вокал, бэк-вокал
 Майк Поркаро — бас-гитара
 Саймон Филлипс — ударные, перкуссия

Другие музыканты
 Клинт Блэк — губная гармоника, бэк-вокал в «No Love»
 Тимоти Б. Шмит — бэк-вокал в «After You've Gone», «Mysterious Ways», «Selfish» и «Melanie»
 Фил Соуссен — бэк-вокал в «After You've Gone»
 Ричард Пейдж — бэк-вокал в «Cruel», «Caught in the Balance», «Mindfields» и «Mad About You»
 Мария Видаль — бэк-вокал в «Spanish Steps of Rome»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Альбомы Toto
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке